Pantow steht für:
 Pantow (Zirkow), Ortsteil von Zirkow, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Anton Pantow (* 1991), kasachischer Biathlet
 Dmitri Pantow (* 1969), kasachischer Biathlet und Olympiateilnehmer

Siehe auch:
 Panto